Synne Steen Hansen (ur. 1 marca 1993) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka Pors IF.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 19 grudnia 2009 w Notodden podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 77 m na skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 30. miejsce, po skokach na 84,5 m i 77 m.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1993